Gnosis kan henføre til flere artikler.
 Gnosis (viden) - erkendelse; viden
GNOSIS – forskningsprojekt ved Aarhus Universitet
Gnosticisme – fællesbetegnelse for en række forskellige religiøse filosofier, mysteriereligioner og sekter

pt:Gnosis